Parteitag der KPdSU bezieht sich auf Parteitage der KPdSU, darunter: 

 XVII. Parteitag der KPdSU („Parteitag der Sieger“)
 XX. Parteitag der KPdSU
 XXVIII. Parteitag der KPdSU

Siehe auch: Kommunistische Partei der Sowjetunion#Parteitage (vollständige Liste)